Wainscott kan syfta på:

 Wainscott, Kent
 Wainscott, New York